Condado de Logan es el nombre de diez condados en los Estados Unidos:

 Condado de Logan, condado en Arkansas, Estados Unidos.
 Condado de Logan, condado en Colorado, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Dakota del Norte, Estados Unidos. 
 Condado de Logan (1889-1895), antiguo condado en Idaho, Estados Unidos.
 Condado de Logan, condado en Illinois, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Kansas, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Kentucky, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Nebraska, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Ohio, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Oklahoma, Estados Unidos. 
 Condado de Logan, condado en Virginia Occidental, Estados Unidos.